Grosse Pierre, dolmen à Échenoz-le-Sec (Haute-Saône), en France
 Grosse Pierre, dolmen à Verneusses (Eure), en France

Voir aussi 
 Col de Grosse Pierre